Иван Михайлович Егоров (род. 21 января 1961, д. Зюри Мамадышского района Республики Татарстан) — Депутат Государственного совета РТ шестого созыва, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс», президент Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан и Федерации самбо РТ.

Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «Начальное военное образование и физическое воспитание» (1987 г.), Московскую коммерческую Академию по специальности «менеджмент» (1994 г.). Имеет степень МВА.

В 1987–1996 гг. — руководящие должности в сфере торговли и общепита.

В 1996–2002 гг. — директор Государственного унитарного предприятия «Усадский спиртзавод», филиал производственного объединения «Татспиртпром».

С 2002 г. — генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», управляющей компании группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий Татарстана. В составе Холдинга около 80 предприятий (с общей численностью сотрудников более 40 тыс. человек и годовым оборотом — более 90 млрд. рублей), включая Зеленодольский завод имени А. М. Горького, входящий в состав судостроительной корпорации «Ак Барс».

С марта 2009 г. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ. Член Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам. Председатель координационного совета Кабинета Министров РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Заслуженный работник пищевой промышленности РТ.

Председатель правления общественной организации кряшен РТ.

Награжден орденом Красной Звезды (1981 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орденом «За заслуги» (2006 г.), золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2008 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, благодарностью Президента РФ за поддержку ветеранов и работу с молодежью (2009 г.), знаком МВД РФ «За верность долгу» (2009 г.).

Женат, воспитывает троих детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница И. М. Егорова на сайте ФАМС РТ
 И. М. Егоров в Справочнике персоналий на сайте Официальный Татарстан
 «Мистрали» по-зеленодольски: Иван Егоров станет главным по вертолетоносцам?
 Кряшены Татарстана: "Мы - очень скромный народ"

Персоналии по алфавиту